Il doppio del torneo di tennis Challenger Britania Zavaleta 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Zack Fleishman e Jeff Williams che hanno battuto in finale Ivo Heuberger e Ville Liukko 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Nathan Healey /  Óscar Ortiz (primo turno)
 Matthew Breen /  Kelly Gullett (primo turno)

 Ivo Heuberger /  Ville Liukko (finale)
 Zack Fleishman /  Jeff Williams (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger Britania Zavaleta 2000